Лос Еспехос има више значења:

 Лос Еспехос (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Еспехос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Еспехос (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Еспехос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Еспехос (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Еспехос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику